Gemeindehaus der Lutherkirche steht für:
 Gemeindehaus der Lutherkirche (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Innenstadt (Görlitz), A–Be
 Gemeindehaus der Lutherkirche (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Bahrenfeld
 Gemeindehaus der Lutherkirche in Mülheim an der Ruhr, siehe Liste der Baudenkmäler in Speldorf 
 ehemaliges Gemeinde- und Pfarrhaus und Neues Gemeindehaus der Lutherkirche (Radebeul)
 Gemeindehaus der Lutherkirche in Recklinghausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Recklinghausen 

Gemeindezentrum der Lutherkirche steht für:
 Gemeindezentrum der Lutherkirche (Duisburg), siehe Liste der Baudenkmäler in Duisburg-Hamborn
 Gemeindezentrum der Lutherkirche (Oberhausen), siehe Liste von Sakralbauten in Oberhausen #Kirchen der Rheinischen Landeskirche